Gramàtica: Gènere masculí 
 Sociologia: Gènere masculí, propi de l'home o la masculinitat